Борис Дементьев:
 Дементьев, Борис Михайлович (1911—1979) — советский оператор документального кино.
 Дементьев, Борис Петрович (род. 1958) — российский историк, профессор ПГНИУ.